(Van) Esbroeck, (Van) Esbroek ou (Van) Asbroek est un patronyme flamand ou néerlandais qui indique une origine (nl. van équivaut au fr. de/du). Le substantif Esbroek provient d'une forêt de frênes (nl. es) situés dans un marais (anc. nl. broek(bos)). C'est donc un variante du patronyme Dufrêne.

 Jan Van Esbroeck (né en 1968), homme politique belge flamand
 Michel van Esbroeck (1934-2003),  prêtre, jésuite, bollandiste et orientaliste belge.

 Tom Van Asbroeck (né en 1990), coureur cycliste belge
 Paul van Asbroeck (1874 - 1959), tireur sportif belge
 Anne Van Asbroeck (née en 1957), femme politique belge flamande.

Autres 
 La rue Léopold Van Asbroeck est une rue sans issue bruxelloise de la commune d'Auderghem

Patronyme flamand